Atribut
 Atribut (iconografia)
 Atribut (sintaxi)